Emeus crassus — вымерший вид бескилевых птиц из семейства Emeidae, единственный в роде Emeus. Эндемик Новой Зеландии.

Внешний вид и строение 
Emeus crassus достигал в высоту от 1,5 до 1,8 м. Как и у других моа, у него полностью отсутствовали крылья, были волосоподобные перья (бежевого цвета), длинная шея и большие мощные ноги. Её лапы были очень широкими, что говорит о медлительности. Были найдены мягкие ткани её тела, такие как хрящевые трахеальные кольца, остатки кожи, а также отдельные кости и полные скелеты. Ближе к голове перья становились короче, пока, наконец, не превращались в подобие грубых волос. Сама голова была, вероятно, лысой.

Распространение и места обитания 
Emeus crassus жили только на Южном острове и обитали в низинах (леса, луга, дюны и кустарники). Новозеландские аборигены охотились на них и довольно быстро истребили. Как почти все моа, они исчезли до 1500 года.

Систематика 
Когда первые экземпляры были первоначально описаны Ричардом Оуэном, они были помещены в род Dinornis как три разных вида, но позже их выделили в собственный род, Emeus. E. crassus в настоящее время является единственным видом Emeus, так как другие два вида E. casuarinus и E. huttonii теперь рассматриваются как синонимы E. crassus. Долгое время подозревалось, что 2 «вида», описанных как E. huttonii и E. crassus, были самцом и самкой одного вида. Это подтверждается анализом генетических маркеров ДНК, выделенных из костного материала. Самки E. crassus были на 15—25 % крупнее самцов.

Приводимая ниже кладограмма представляет результаты анализа 2009 года Bunce и коллег:

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 

Моаобразные
†
Фоссилии, описанные в 1846 году
†
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном